Doische (Waals: Dweche) is een plaats en gemeente in Belgische provincie Namen (provincie). Doische is een landelijke gemeente en telt bijna 3000 inwoners. De gemeente, gelegen tegen de grens met Frankrijk, bestaat uit tien dorpjes in het gebied tussen de Hermeton en Viroin, twee zijriviertjes van de Maas.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen:  1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Aangrenzende gemeenten

Zie ook
Lijst van beschermd erfgoed in Doische

Externe links
Gemeente Doische

 
Plaats in Namen (provincie)